Steines ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Steines (1929–1998), deutscher Leichtathlet
 Caihame Esis Steines Jorge (* 1987), brasilianischer Fußballspieler 
 Gerhard Steines (* 1947), deutscher Leichtathlet und Journalist
 Günther Steines (1928–1982), deutscher Leichtathlet
 Ludwig Steines (* 1928; † nach 1949), deutscher Jurist und Landrat